

Спи́сок 30 богате́йших америка́нцев () — впервые опубликованный в 1918 году рейтинг журнала Форбс. Список был составлен Б. Ч. Форбсом для своего журнала в 1918 году, но не вызвал заметного интереса публики. С 1982 года журнал регулярно публикует рейтинг «Богатейшие люди мира» ().

Имена большинства из включённых в первый список предпринимателей были на слуху у широкой публики тех лет, а некоторые остаются весьма известными и поныне. Среди фигурантов списка было некоторое количество финансистов, но бо́льшая часть получила свои состояния, производя товары массового потребления, которые средний американец мог посмотреть и потрогать. В список были включены как производители сырья для последующей переработка (нефть, химия, сталь, медь), так и производители конечного продукта (автомобили, фотокамеры, сигареты). Надо также отметить крайне большой разброс между занимавшим первую строчку Джоном Рокфеллером, состояние которого оценивалось в один миллиард двести миллионов долларов, и с замыкавшим список Генри Фипсом, обладавшим «всего» пятьюдесятью миллионами долларов. Также интересна тенденция: состояние Джона Рокфеллера в пересчёте на современный курс доллара сравнимо с лидерами нынешних списков Форбс — таких, как Билл Гейтс или Уоррен Баффетт, но разрыв между ними и следующими существенно меньше, чем он был сто лет назад.

Основные показатели США на 1918 год

Список TOP30

Ссылки

Примечания

См. также 
 Forbes (журнал)
 Берти Чарлз Форбс — основатель журнала и составитель списка.

Списки самых богатых людей мира
США